Niemcy:
 Plauen – dzielnica Drezna
 Plauen – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland

Inne:
 Plauen – ród

Zobacz też:
 Blauen
 Plaue